Kuen steht für:

 Kuen (Familienname)
 Kuen, eine Kampfkunstform, siehe Form (Kampfkunst)
 Kuen, deutscher Name des Ortes Cunevo in der Provinz Trient, Italien
 KUEN-TV, Fernsehstation in Ogden, Utah, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Kühn
 Khuen